Бор'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Бор'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор